Meunasah Puuk (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië
Meunasah Puuk (Samalanga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing